En Pologne, Sucha peut désigner :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Sucha, village

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Sucha, village 

dans la voïvodie de Łódź
 Sucha, village 

dans la voïvodie de Lubusz
 Sucha, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Sucha, village du powiat de Białobrzegi
 Sucha, village du powiat de Radom

dans la voïvodie d'Opole
 Sucha, village 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Sucha,  un village du powiat d'Olkusz.
 Sucha est l'ancien nom (jusqu'en 1965) de Sucha Beskidzka, ville où est né Billy Wilder 

dans la voïvodie de Poméranie
 Sucha, village

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Sucha, village du powiat de Myślibórz
 Sucha, village du powiat de Szczecinek
 Sucha, village du powiat de Świdwin

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Sucha, village